Deze lijst bevat het bestuur en alle huidige afgevaardigden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, per 3 januari  2019. Dit bestaat uit 435 stemgerechtigde afgevaardigden uit de districten van de staten. Elk stemgerechtigd lid wordt gekozen in een congresdistrict dat vastgesteld wordt op basis van de gegevens van de volkstelling (census). Aan de hand van de tienjaarlijkse volkstelling wordt bepaald hoeveel vertegenwoordigers iedere staat krijgt toebedeeld in het Huis van Afgevaardigden (in de volkstelling van 2000 staat elke zetel voor gemiddeld 646.952 inwoners). Elke staat krijgt minstens één zetel. Iedere tien jaar herzien de staten het aantal congresdistricten en de bijbehorende grenzen om die in overeenstemming te bereiken met het aantal afgevaardigden dat ze naar het Huis van Afgevaardigden mogen sturen. Een lid zit een termijn van twee jaar. Verder heeft het Huis nog zes leden zonder stemrecht, uit Guam, Amerikaans-Samoa, de Noordelijke Marianen, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico en het District of Columbia.

Bestuur van het Huis van Afgevaardigden

Voorzitter (Speaker of the House) 
Sinds de verkiezingen in 2018 had de Democratische Partij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Dit betekende dat de Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden ook van deze partij afkomstig was, in januari 2019 was dit Nancy Pelosi. De voorzitter van het Huis (de speaker) is een belangrijke figuur in de Amerikaanse politiek. Na de vicepresident is hij of zij tweede in lijn van opvolging van de president. Wanneer het Huis en het presidentschap in handen van verschillende partijen zijn wordt de voorzitter van het Huis vaak gezien als oppositieleider.

Bestuur van de meerderheid  
De meerderheid in het Huis van Afgevaardigden werd sinds de verkiezingen in 2018 gevormd door de Democraten. Het bestuur van deze partij binnen het Huis wordt gevormd door de partijleider en de whip. Deze posities werden januari 2019 gevuld door Steny Hoyer en Jim Clyburn. Deze afgevaardigden vervulden tegelijkertijd ook hun rol als afgevaardigde voor hun congresdistrict.

Bestuur van de minderheid  
De minderheid in het Huis van Afgevaardigden werd sinds de verkiezingen in 2018 gevormd door de Republikeinen. Het bestuur van deze partij binnen het Huis wordt gevormd door de partijleider en de whip. Deze posities werden begin januari 2019 gevuld door Kevin McCarthy en Steve Scalise. Deze afgevaardigden vervulden tegelijkertijd ook hun rol als afgevaardigde voor hun congresdistrict.

Samenstelling van het Huis van Afgevaardigden 
Het Huis van Afgevaardigden heeft 435 zetels, verdeeld tussen de Republikeinse- en Democratische Partij. Sinds de verkiezingen van 2018 had de Democratische partij de meerderheid in het huis. Hierdoor waren de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en het bestuur van de meerderheid op 3 januari 2019 Democraat.

 In Michigan en Pennsylvania behaalden beide partijen evenveel zetels

Territoriale Samenstelling van het Huis van Afgevaardigden 
Elke Amerikaanse staat heeft een bepaald, op bevolking gebaseerd, aantal zetels in het Huis van Afgevaardigden. Tijdens verkiezingen worden afgevaardigden gekozen die een bepaald congresdistrict gaan vertegenwoordigen in het huis. Sinds de termijn van 2019 bestond de onderstaande verdeling.

 In North Carolina werd de verkiezing in district 9 ongeldig verklaard.(Bij de nieuwe verkiezingen in 2019 ging het district naar de Republikeinen)

Lijst van Afgevaardigden met stemrecht
Hieronder vindt u de lijst met alle stemgerechtigde afgevaardigden per 3 januari 2019, gesorteerd op staat en district.

Lijst van Afgevaardigden zonder stemrecht 
Hieronder vindt u de lijst met alle niet stemgerechtigde afgevaardigden per begin november 2018. Van deze afgevaardigden kwamen er vier uit overzeese Amerikaanse territoriën en één uit het District of Columbia.

Informatie over het Huis van Afgevaardigden

Externe link 
  United States House of Representatives (officiële website)

Amerikaans Congres